Langenwies ist der Ortsname von

 Langenwies (Ensdorf), Ortsteil der Gemeinde Ensdorf, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Langenwies (Pfeffenhausen), Ortsteil des Marktes Pfeffenhausen, Landkreis Landshut, Bayern

Siehe auch:
 Langwies